Gagarin-pokalen (, ) er trofæet, der overrækkes til vinderen af slutspillet i ishockeyligaen KHL. Pokalen er opkaldt efter kosmonauten Jurij Gagarin, det første menneske i rummet.

Pokalen vejer 18 kg, hvilket er tungere end National Hockey League's tilsvarene pokal, Stanley Cup, og er lavet af sølv, der er forgyldt.

Navngivning 

Ifølge KHL's kommissær, Aleksandr Medvedev, blev pokalen opkaldt efter Jurij Gagarin, fordi hans navn i Rusland associeres med opnåelse af storslåede bedrifter, og Gagarin er blevet beskrevet som et symbol på nationen. Derudover fungerer hans rejse ud i rummet, ifølge ligaens grundlæggere, som en metafor for det sovjetiske gennembrud inden for ishockey, der fandt sted samtidig med Gagarins rumrejse. Gagarin spillede selv ishockey, men ikke på eliteniveau.

Det var også på tale at opkalde pokalen efter Anatolij Tarasov, der i mange år var træner for HK CSKA Moskva og Sovjetunionens ishockeylandshold, og som betragtes som "det sovjetiske ishockeys fader". Han fik imidlertid senere en af KHL-divisionerne opkaldt efter sig.

Resultater 

Resultater af finaleserierne om Gagarin-pokalen.

Referencer 
 KHL   

Ishockey
Etableret i 2008